Der Name Dike bezeichnet

 Dike (Mythologie), eine der (meist nur) drei Horen in der griechischen Mythologie
 Dyke oder Dike, ein vulkanischer Gang, der Gesteinsschichten durchschlägt
 Dike Verlag, einen juristischen Verlag in der Schweiz
 DIKE (Projekt) „Digitales Informations- und Kommunikationssystem in der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau“, ein Projekt der Evangelischen Friedensgemeinde
 (99) Dike, den Asteroiden Nummer 99
 Dike (Rapper), Pseudonym des deutschen Rap-Musikers Dike Uchegbu

 Dike Cirque, Bergkessel in der Ross Dependency, Antarktika
 Tor Dike, Wall in North Yorkshire

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dike (Iowa)
 Dike (Nevada)
 Dike (Texas)

Dike ist der Familienname folgender Person:
 Paul Dike, nigerianischer Generalleutnant der Luftwaffe (Air Marshal)

Siehe auch:
 Deik
 Dyke (Begriffsklärung)
 Dijk
 Dijck
 Dyck
 Dyk
 Dieke
 Dicke